Непейно — название населённых пунктов в России:

 Непейно — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Непейно — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Непейно — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.